Вікторія Вікторівна Христенко (народилась 21 квітня 1981 року, м. Львів) — керівниця напрямку освіти Холдингу емоцій !ФЕСТ, депутатка Львівської міської ради від партії «Голос», голова комісії освіти та науки, членкиня опікунської ради львівського Охматдиту, волонтерка, співзасновниця ГО «Допомога дітям Героїв».

Життєпис

Освіта 
1987—1998 середня загальноосвітня школа #65, місто Львів, відмінний атестат

1998—2003 Національний університет «Львівська Політехніка», Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, спеціальність: філологія, прикладна лінгвістика.

2019 рік — піврічна програма Києво-Могилянської бізнес-школи «Управлінці в освіті».

Робочий шлях 
1998 рік — перекладачка в еміграційному центрі «Imbridge»

1999—2000 рік — офіціантка, бармен Гранд Готель, Львів

2001—2007 рік — менеджерка ресторанного комплексу Клуб «Спліт», Львів

2007—2019 рік — керівниця проєктів та програм Холдингу Емоцій !ФЕСТ. За ці роки роботи займалась відкриттям багатьох проєктів компанії, в тому числі «Криївка», «Мазох Кафе», «Гасова Лямпа», «Найдорожча ресторація Галичини», «Львівська майстерня Шоколаду», «Львівська Копальня кави», «Висока Кухня», «П'яна вишня», «Реберня», FestRespublik, запуск магазинів «Авіація Галичини» та «Видавництво Старого Лева», «Гранд-кафе Леополіс», «Дім Легенд», «Пструг, хліб та вино», запуск франчайзингового напрямку, відкриття (Клепарівська та Наукова), Маленька Школа Вільних та Небайдужих, Школа Мистецтв Вільних та Небайдужих.

2014—2019 роки активна волонтерка ГО «Допомога Дітям Героїв», робота по влаштуванню відпочинку для дітей загиблих та поранених воїнів російсько-української війни в партнерстві з Простором РаДіти, закордонними волонтерами. Близько 1000 дітей побували на відпочинку безкоштовно.  Збір коштів для акції «Збери дитину воїна на 1 вересня».

2019 — теперішній час CEO напрямку освіти

2020 — теперішній час депутатка Львівської міської ради, голова комісії освіти та науки, фракція «Голос»

Особисте життя 
Народилась у Львові. Батько — водій пасажирських перевезень. Мати — інженер-гідрогеолог. Дві сестри — Ольга та Лілія.

З 2003 року одружена. Чоловік — Володимир Христенко (стоматолог, 1981 року народження). Виховує трьох дітей — Владислава, 2003 р.н., Катерина, 2013 р.н., Сергій, 2015 р.н.

Владислава — випускниця Української академії лідерства, студентка Львівського Національного Університету ім. Івана Франка, факультет бізнес та фінанси.

Катерина та Сергій — школярі.

Депутатська діяльність 
У 2021 році домоглась рекордного бюджету на освіту в місті — 258 млн грн.

Брала участь в написанні стратегії освіти міста. Є членкинею конкурсної комісії з вибору директорів шкіл, конкурсу «Наука. Дій», конкурсу «Зробимо Львів кращим», конкурсу «Національно-патріотичне виховання», конкурсу на директорів Професійно-технічних освітніх закладів.

Брала участь в медичній реформі міста Львова.

Є співголовою міжфракційного об'єднання «Рівні можливості».

У 2022 році з ініціативи Вікторії Христенко дошкілля Львова отримало доплату в розмірі 100 млн грн.

Примітки 

Депутати Львівської міської ради